Desa Jimbung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jimbung (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 110,61), Jawa Tengah, 
 Desa Jimbung (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 111,52), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar